Stormtrooper – personaggi immaginari di Guerre stellari
 Stormtrooper – personaggi dei Transformers
 Stormtrooper – videogioco del 1988
 Storm Trooper – film del 1999 diretto da Jim Wynorski
 Stormtrooper – band proto-punk dei primi anni '70